Un plan de masse est un nom commun qui peut désigner :

 Un dessin d'architecture destiné à montrer une vue d'ensemble d'un projet.
 En électronique, un plan de masse est une plaque de cuivre visant à assurer l'équipotentialité d'un nœud sur son ensemble, notamment afin d'améliorer la compatibilité électromagnétique d'un circuit électronique.